

Geografia
 Driscoll – CDP della Contea di Burleigh, Dakota del Nord, Stati Uniti d'America
 Driscoll – città della Contea di Nueces, Texas, Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Driscoll, in inglese: Driscoll Glacier – ghiacciaio sulla costa di Zumberge, nella Terra di Ellsworth, in Antartide

Persone
 Brian O'Driscoll (1979) – ex rugbista a 15 irlandese
 Edward Cuthbert Driscoll, noto come Terry Driscoll (1947) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Gary Driscoll (1946-1987) – batterista statunitense
 James Driscoll, noto come Jim Driscoll (1880-1925) – pugile gallese
 John Driscoll (1981) – attore televisivo statunitense
 John Leo Driscoll, noto come Paddy Driscoll (1896-1968) – giocatore di baseball, allenatore e giocatore di football americano statunitense
 Julie Driscoll, nota anche come Julie Tippetts (1947) – cantante inglese rock progressive e jazz rock
 Robert Cletus Driscoll, meglio noto come Bobby Driscoll (1937-1968) – attore statunitense
 Robin Driscoll (...) – attore e sceneggiatore britannico

Personaggi immaginari
 Jack Driscoll – protagonista maschile dei film di King Kong

Altro
 Cratere Driscoll – cratere sulla superficie di Mercurio
 Sindrome di Lucey-Driscoll – malattia metabolica genetica